Amerikai Egyesült Államok
Foraker (Indiana)
Foraker (Montana)
Foraker (Kentucky)
Foraker (Ohio)
Foraker (Oklahoma)

Egyéb
Foraker (családnév)